Bagienice [] ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Bagienice (Mrągowo), Dorf im Powiat Mrągowski, bis 1938 Alt Bagnowen, 1938 bis 1945 Althöfen, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Masowien:
 Bagienice (Chorzele), Dorf im Powiat Przasnyski
 Woiwodschaft Podlachien:
 Bagienice (Przytuły), Dorf im Powiat Łomżyński
 Bagienice (Wąsosz), Dorf im Powiat Grajewski

Siehe auch:
 Bagienice Duże, Bagienice Małe, Bagienice Nowe, Bagienice Szlacheckie
 Bagienice-Folwark
 Nowe Bagienice